El Carpintero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Carpintero, Moctezuma, ort, 
 El Carpintero, Tamasopo, ort, 
 El Carpintero, Puebla, ort, San Sebastián Tlacotepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar